Shulgin pode referir-se a:
 Alexander "Sasha" Shulgin
 Escala de Shulgin

 Eugene Schoulgin (en)